Die zentraleuropäische Formel-4-Meisterschaft 2023 (offiziell ACCR Formula 4 Championship certified by FIA Powered by ESET 2023) wird die erste Saison der zentraleuropäischen Formel-4-Meisterschaft. Es wird 12 Rennen geben, welche primär in Mitteleuropa ausgetragen werden. Die Saison wird am 8. April in Oschersleben beginnen und am 10. September in Brünn enden sollen.

Rennkalender 

Der Kalender wurde am 3. November 2022 erstmals veröffentlicht. Es wird sechs Veranstaltungen zu je zwei Rennen in fünf verschiedenen Ländern. Im Vergleich zum Vorjahr fliegen Campagnano di Roma, Čavle, Monza und Posen raus, neu hinzu werden Most und Oschersleben kommen.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekommen die ersten zehn des Rennens 12,5, 9, 7,5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bzw. einen halben Punkt(e). Es werden zwei Punkte für die Pole-Position und einen Punkt für die schnellste Rennrunde vergeben. In der Teamwertung werden jeweils zwei durch das Team nominierte Fahrer pro Rennen gewertet.

Weblinks 

 Offizielle Website der Zentraleuropäischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2023
Motorsportsaison 2023